Красная помощь может означать:

 Международная Красная помощь.
 Немецкая Красная помощь в Германии.
 Красная помощь в ФРГ.
 Боевая Красная помощь в Италии.